El nombre Francisco Santos puede referirse a:

 El escritor español Francisco Santos.
 El periodista y exvicepresidente de Colombia Francisco Santos Calderón.
 El político mexicano Francisco Santos Arreola.
 El  jugador de béisbol dominicano Francisco Santos
 El matemático español Francisco Santos Leal

No confundir con Francisco de los Santos, monje jerónimo e historiador español.